Cássio est un prénom brésilien.

Personnes portant le prénom 
  (né en 1970), footballeur brésilien
 Cássio (né en 1980), Cássio Albuquerque dos Anjos, footballeur brésilien
 Cássio (né en 1983), Cássio Vargas Barbosa, footballeur brésilien
 Cássio Motta (né en 1960), joueur brésilien de tennis 
  (né en 1980), footballeur brésilien
 Cássio Ramos (né en 1987), footballeur brésilien

Patronyme 
 Dino Cassio (1934-2012), coureur cycliste italien
 Nicola Cassio (né en 1985), nageur italien

Autre 
 Cassio, série de bande dessinée